Kicker peut faire référence à :
 En sport :
 Au football américain, un kicker est un joueur chargé de frapper le ballon
 En sport de combat, un kicker est un pratiquant qui donne essentiellement des coups de pied. À ne pas confondre avec un kickboxeur.
 Dans les sports freestyle, il s'agit d'un tremplin destiné à aider ses utilisateurs à accomplir des sauts élevés et souvent périlleux.
 Kicker est le tableau de bord de l'environnement graphique KDE.
 Kicker Sportmagazin est un journal sportif allemand.
 En français de Belgique, un kicker est un baby-foot.
 Au poker, un kicker désigne un type de carte particulier.
 , mouvement de mode en Suède durant les années 1990, comparable aux mouvements Chav et  au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 Kickers (homonymie)